Ipupiara — um município brasileiro localizado no estado da Bahia;
 Parque Ipupiara — um parque localizado em São Vicente;
 Ipupiara (criptozoologia) — um monstro marinho que teria sido encontrado na capitania de São Vicente, em 1564.

Desambiguação